

Musica  
 Easter – terzo album della cantautrice statunitense Patti Smith, pubblicato nel 1978 per l'etichetta discografica Arista Records, prodotto da Jimmy Iovine

Persone 
 Anne Easter Smith (1952) – scrittrice britannica
 Ben Easter (1979) – attore statunitense
 Jermaine Easter (1982) – calciatore gallese
 Kenneth William Easter (1937) – economista statunitense
 Nick Easter (1978) – rugbista a 15 internazionale per l'Inghilterra
 Paul Easter (1963) – nuotatore britannico
 Robert Easter (1991) – pugile statunitense